Druckseite steht für:
 eine Seite eines Schriftstücks, siehe Paginierung
 die Bedruckstoffseite im Siebdruck
 bei Fluiden die unter höherem Druck stehende Seite
 einer Pumpe
 eines Lüfters
 einer Vakuumpumpe
 einer Strömungsmaschine
 einer Membran in der Membrantechnik

Siehe auch